.

 Rafael Díaz-Balart (1926-2005), frère de Mirta Díaz-Balart, homme politique cubain ;
  (1960-), un journaliste et présentateur de télévision cubano-américain ;
 Lincoln Díaz-Balart (1954-), fils de Rafael, homme politique américain ;
 Mario Díaz-Balart (1961-), homme politique américain ;
 Mirta Díaz-Balart (1928-), première épouse de Fidel Castro ;
 Fidel Castro Díaz-Balart (1949-2018), physicien nucléaire, fils aîné de Fidel Castro ;
  (1931-), peintre cubain.